Zai puede referirse a:

  zai (𐤆‏‏), letra fenicia; 
  zāī (ﺯ), letra árabe; o
 Yon Zai Sun (1898 - 1964), botánico chino.